Canini (пси) — триба ссавців із родини псових, є сестринською до триби лисиці (Vulpini). Canini з'явилися ≈ 9 мільйонів років тому. Ця група була вперше представлена Евціоном (Eucyon), переважно Eucyon davisi, який був значно поширеним у Північній Америці.

Кладограма 
Кладограма, наведена нижче, базується на філогенезі Ліндблад-То та ін. (2005):

Джерела 
 

Псові
Триби ссавців